Nagato pode significar:

Nagato, cidade japonesa da província de Yamaguchi.
 Província de Nagato antiga província do Japão.
 Nagato foi o nome de um couraçado da Marinha Imperial Japonesa.
Nagato Personagem de Naruto. 
Yuki Nagato Personagem Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Desambiguação